Дайксель — фамилия.

 Дайксель, Александр (, род. 1935) — германский социолог.
 Дайксель, Уильям (, 1919—2006) — американский артист балета, известный под сценическими псевдонимами Валя Валентинов, Владимир Валентинов, Вал Валентинов и Пол Валентайн (Valia Valentinoff, Vladimir Valentinov, Val Valentinov, Paul Valentine).
 Дайксель, Шмуэл (, , 1884—1975) — американский еврейский писатель, драматург, педагог, актёр, автор воспоминаний.